Saberski ist der Familienname folgender Personen:

 Damjan Saberski (1929–2006), bulgarischer Maler und Restaurator

Siehe auch:
 Sabersky